Kypselos – tyran Koryntu od 657 roku p.n.e., 
 Kypselos – król Arkadii, syn Ajpytosa.

Przypisy

Bibliografia